

Astronomia 
 270601 Frauenstein – asteroide della fascia principale

Geografia

Austria 
 Frauenstein – comune nel distretto di Sankt Veit an der Glan (Carinzia)
 Frauenstein – frazione di Molln, comune nel distretto di Kirchdorf an der Krems (Alta Austria)

Germania 
 Frauenstein – città nel circondario della Sassonia Centrale (Sassonia)
 Wiesbaden-Frauenstein – quartiere di Wiesbaden, città nel distretto di Darmstadt (Assia)